Milan Nedeljković ist der Name folgender Personen:

* Milan Nedeljković (Astronom) (1857–1950), jugoslawischer Astronom und Meteorologe
 Milan Nedeljković (Manager) (* 1969), deutscher Manager